Şiran (district), een Turks district in de provincie Gümüşhane
 Şiran (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Şiran